MEP steht als Abkürzung für:

 Markow-Entscheidungsproblem, Modell von Entscheidungsproblemen
 Member of the European Parliament, siehe Mitglied des Europäischen Parlaments
 Message Exchange Pattern, siehe Web Services Description Language
 Missions Etrangères de Paris, katholische Kongregation, siehe Pariser Mission
 Modell Europa-Parlament, Planspiel für Schüler über die Europäische Union
 Motorisch evozierte Potentiale, elektrische Spannungsänderungen eines Muskels
 Movimiento Electoral di Pueblo, politische Partei in Aruba
 Multi Engine Piston, eine Klassenberechtigung zum Führen von Luftfahrzeugen mit mehreren Kolbentriebwerken
 Mechanical, electrical, and plumbing, englischer Begriff für Gebäudetechnik

MEP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Meppen (auslaufend)

Abkürzung